

Sigle 
KIF est un sigle qui peut désigner :
 , un langage de contenu utilisé dans le cadre des systèmes multi-agents ;
 KIF, une station de radio belge.

Divers 
Kif est un nom qui peut désigner :
 kif, le nom du chanvre au Maroc, dont on extrait le haschisch ;
 kif, une méthode ancestrale locale pour fumer la plante sans transformation (avec ajout de tabac), à l'aide d'une pipe, la sebsi ;
 kif, une passion, un hobby, un plaisir particulier et personnel, ou simplement un moment de bonheur.

Voir aussi 
 
 KIF Helsinki
 KIF Kolding
 KIF Örebro DFF
 KIF Copenhague